Пікірування — фігура пілотажу у вигляді крутого прямолінійного зниження літака з кутом нахилу траєкторії 30—90°.
 Пікірування (рослинництво) — відщипування у молодих рослин-сіянців кінчика головного кореня, що припиняє його ріст у довжину і спричиняє посилений ріст бічних коренів у родючому шарі ґрунту. Після відщипування головного кореня розсаду висаджують на постійне місце зростання за допомогою кілочка (пікетки). Звідси й назва процесу — пікірування.

Література 
 Універсальний словник-енциклопедія. — К.: ТЕКА, 2006. с. 1432.
 Каталог фигур высшего пилотажа Арести ФАИ = FAI Aresti Aerobatic Catalogue. — Federation Aeronautique Internationale, 2002.